Pipo's é uma equipe de som especializada em Funk carioca com origem na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Tem como slogan O Encontro da Massa. Seu trabalho mais famoso foi "Jack Matador", criado a partir de samples de "Jack o Matador", de Léo Canhoto e Robertinho, que mais tarde originou a montagem "Jack Não Morreu".

Histórico 

Originou-se no bairro do Vila Lage, São Gonçalo nos anos 1980 realizando bailes semanais no Vila Laje Esporte Clube.

Nos anos 1990 começou a realizar bailes em outras cidades do Grande Rio, conseguindo assim chegar as programações de rádio e lançar LPs, inicialmente pela Audio Bass Records, em seguida pela Kaskatas (de São Paulo) e depois através de uma gravadora própria. Alcançou popularidade nacional ao ter seus funks executados no Xou da Xuxa da TV Globo.

Rivalizava com a Furacão 2000, ZZ Discos e a Cash Box.

Inovações

Introduziu o conceito de "montagem": utilizar um ou mais samples (sejam frases ou instrumentos musicais) para compor um funk (ex.: Montagem do Berimbau, Montagem do Sax, Montagem do Gaiteiro etc). 

Lançou diversos equipamentos de som em seus bailes com níveis de potência cada vez maiores (Locomotiva, Grafitada, Terremoto).

Gravadoras de funk carioca
Cultura de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Gravadoras do Brasil